În arhitectură, termenul ciubuc se referă la un element decorativ în relief, de secțiune convexă sau concavă, realizat din piatră, ștuc sau tencuială, cu rolul de a evidenția estetic marginile unui perete, tavan, bază a unei coloane etc.

Ca nume propriu, Ciubuc se poate referi la:
 Ion Ciubuc
 Guvernul Ion Ciubuc (1)
 Guvernul Ion Ciubuc (2)

Nume de familie românești